Моффетт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Моффетт, Джорджия (род. 1984) — английская актриса.
 Моффетт, Ди Дабл-ю (род. 1954) — американский актёр.
 Моффетт, Марк (род. 1958) — английский биолог.
 Моффетт, Питер (более известен под фамилией Дэвисон; род. 1951) — английский актёр.
 Моффетт, Уильям (1869—1933) — американский контр-адмирал, погибший вместе с экипажем при крушении дирижабля USS Akron в Атлантическом океане.

Топонимы 
 Федеральный аэродром Моффетт — военно-гражданский аэропорт в США, расположенный в округе Санта-Клара, в южной части залива Сан-Франциско.
  на острове Адак в составе Алеутских островов.

Другое 
 USS Moffett — эсминец типа «Портер». Назван в честь контр-адмирала Уильяма Моффетта

 См. также